Hans-Joachim Scheel (bzw. Hans Joachim Scheel) ist der Name folgender Personen:
* Hans-Joachim Scheel (Architekt) (1923–1999), deutsch-kanadischer Architekt
 Hans-Joachim Scheel (Motorradrennfahrer) (1933–2015), deutscher Motorradrennfahrer und Arzt

Siehe auch:
 Hans Scheel
 Joachim Scheel